Hinds se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Harold R. Hinds
 Richard Brinsley Hinds